Робок, Алан
 Робок, Шона